Вербово — топоним.
 Вербово — в России:
 Вербово (Смоленская область)

См. также 
 Вырбово
 Врбово
 Вербовое
 Вербов